Lastovo je lahko:

 Lastovo otok v Južni Dalmaciji
 Lastovo naselje na istoimenskem otoku
 Občina Lastovo, del Dubrovniško-neretvanske županije na Hrvaškem